Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин 1960 года прошёл 30—31 января в Эстерсунде (Швеция). В нём приняли участие 28 спортсменок из 11 стран. Вновь весь пьедестал заняли советские спортсменки. На заключительной дистанции приняли участие 16 лучших спортсменок по итогам трёх дистанций. Лидия Скобликова установила рекорд чемпионатов на дистанции 3000 метров.

Результаты 

nc — не отобралась на заключительную дистанцию

* с падением

Ссылки 
 Результаты

Международные соревнования по конькобежному спорту в Швеции
Январь 1960 года
Международные спортивные соревнования в Эстерсунде
Чемпионаты мира в Швеции
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин